Sankt Margarethen im Lungau is een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Salzburger Land, en maakt deel uit van het district Tamsweg.
Sankt Margarethen im Lungau telt 799 inwoners.

Gemeente in Salzburg